Een pejoratieve term voor storend gedrag in het algemeen
Meervoud van kut/vagina
Kütten, plaats in Duitsland

Zie ook 
Kuttenberg (Kutná Hora)